Тарбе́евы — древний русский дворянский род.

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Тарбеевых и три жалованные грамоты: Ивана III Фёдору Михайловичу Тарбееву (1503/04), Василия III Григорию Фёдоровичу Тарбееву (1519/20) и Ивана IV Андрею Григорьевичу Тарбееву (1553/54).

Род внесён в родословные книги Витебской, Вологодской, Казанской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской губерний (Гербовник, I, 47)..

Происхождение и история рода 
Род происходит, по сказанием старинных родословцев, от выехавшего (1340) из Золотой Орды при Василии Тёмном мурзы Ахмета (родоначальник Мосоловых) и его брата мурзы Мердулах-Бия Тарбеева, в крещении Семёна. Андрей Фёдорович Тарбеев написан в тысячной книге лучших дворян и детей боярских (1550). Тимофей Петрович Тарбеев был воеводой на Волоке (1609—1616) и на Унже (1617—1618). Из его племянников Степан Иванович воевода в Сапожке (1617) и посланник в Крыму (1626), Фёдор Борисович — воевода в Старице (1626—1628). Его сын Григорий Фёдорович стольник (1661), воевода в Чебоксарах, в Переяславле, затем думный дворянин (1685). Василий Никитич Тарбеев стольник (1676), воевода в Бежецком Верху, судья Разбойного приказа, заседал в Монастырском приказе и в Мастерской палате, думный дворянин (1683-1692). Его брат Тимофей Никитич воевода в Дедилове (1679—1680).

Описание герба 
Щит разделён на четыре части: в первой части, в золотом поле, изображён летящий чёрный орёл. Во второй части, в голубом поле, плывущий по реке корабль. В третьей части, в голубом же поле, серебряный олень, бегущий к поставленному на правой стороне дереву, означенному золотом. В четвёртой части, в серебряном поле, стрелок, держащий натянутый лук со стрелой. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щит голубой и красный, подложен с правой стороны золотом, с левой серебром. Щитодержатели: два льва.

Герб рода Тарбеевых внесён в Часть 1 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 47.

Известные представители 
 Тарбеев Тимофей — воевода в Торопце (1609).
 Тарбеев Иван Григорьевич — малоярославский городской дворянин (1627—1629).
 Тарбеев Василий Григорьевич — малоярославский городовой дворянин (1627—1629), воевода в Ельце (1632).
 Тарбеев Степан Иванович — московский дворянин (1627—1640).
 Тарбеев Василий Иванович — московский дворянин (1636—1692), стряпчий (1692).
 Тарбеев Иван Матвеевич — московский дворянин (1636—1640).
 Тарбеев Дмитрий Матвеевич — московский дворянин (1636—1640), воевода в Ланшеве (1636—1637), в Зарайске (1648—1650).
 Тарбеев Василий — воевода в Харькове (1665).
 Тарбеев Лев Васильевич — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1692).
 Тарбеевы: Иван Иванович, Гур, Василий, Борис и Алексей Дмитриевичи, Аким Васильевич — московские дворяне (1658—1692).
 Тарбеевы: Пётр Иванович, Дементий Тимофеевич, Фёдор и Андрей Дмитриевичи — стряпчие (1658—1692).
 Тарбеевы: Тимофей Никитич, Иван Фёдорович, Иван Акимович, Демид Семёнович — стольники (1676—1692).
 Тарбеев, Пётр Петрович (1744—1810) — действительный тайный советник, сенатор.

См. также 
 Тарбеев — список лиц по фамилии «Тарбеев»

Примечания

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера